Patron je lahko:
 pokrovitelj, zaščitnik
 gospodar osvobojenih sužnjev v starem Rimu
 svetnik, zavetnik
 narečni izraz za naboj